Медаља за услуге књажевском дому дворско је одликовање.

Опис 
У питању је медаља коју је установио кнез Милан Обреновић након што су се завршили Српско-турски ратови. Медаља је имала четири класе. Током времена краља Александра Обреновића у малој мери је измењена.

Израђивана је у Бечу у радионици Г. А. Шајда и у радионици која је медаље потписивала са А. Ф.

Референце

Види још 

Обреновићи
Одликовања Србије